Duchowy następca, duchowy spadkobierca – twór w literaturze, filmach lub grach komputerowych, który nie jest rzeczywistą kontynuacją produktu (kontynuacja w rozumieniu tak sequela, jak i prequela), jednak oparty jest o te same elementy, motywy i style, co pierwowzór. Podstawowym powodem tworzenia „duchowych następców” są problemy związane z prawami autorskimi i znakami towarowymi (począwszy od ich kosztów, skończywszy na niechęci ich udzielenia czy też monopolizacji tytułu). Duchowy następca nie musi mieć bezpośredniego powiązania z poprzednikiem, np. historia może mieć miejsce w innym uniwersum.

Przykłady:
 seria gier komputerowych Assassin's Creed jest duchowym następcą serii Prince of Persia,
 film The Wicker Tree jako duchowy następca filmu The Wicker Man,
 gra komputerowa BioShock jest nazywana przez twórców duchowym spadkobiercą ich innej gry, System Shock 2,
 samochód Audi A4 jest nazywany duchowym następcą Audi 80.

Zobacz też 
 spin-off

Przypisy 

Ciągłość w fikcji